Karel Emanuel (německy: Karl Emanuel; 5. června 1746 – 23. března 1812) byl mezi lety 1778 a 1812 hesensko-rotenburský lankrabě. Pojmenován byl po svém strýci Karlu Emanuelovi III. Sardinském, manželovi jeho tety Polyxeny Hesensko-Rotenburské.

Biografie 
Narodil se v Langenschwalbachu jako syn Konstantina, lankraběte hesensko-rotenburského (24. května 1716 – 30. prosince 1778) a Sofie von Starhemberg (říjen 1722 – 12. prosince 1773).

Zemřel v roce 1812 ve Frankfurtu.

Manželství a potomci 
Karel Emanuel se 1. září 1771 ve Felsbergu oženil s princeznou Leopoldinou Marií Annou Františkou de Paula Adelgunda (30. ledna 1754, Vídeň – 16. října 1823, Frankfurt), dcerou Františka Josefa I., knížete lichtenštejnského. Pár měl dvě děti:

 Viktor Amadeus (2. září 1779 – 12. listopadu 1834); pojmenován po Viktoru Amadeovi III. Sardinském
 Marie Adelaida Klotilda (12. září1787 – 6. ledna 1869); provdala se za knížete Karla Augusta Hohenlohe-Bartensteinského (1788–1844), pojmenována po Klotildě Francouzské

Karel měl také s Lucií Julianou Struvovou (* 1769), dcerou Johanna Conrada Struva, nelegitimního syna:

 Ernst von Blumenstein (11. února 1796 – 25. srpna 1875)

Jediní Karlovi potomci pocházejí z jeho nelegitimní linie.

Předkové 
Zdroj:

Reference 

Hesensko-Kasselští
Hesensko-rotenburská lankrabata
Narození 5. června
Narození v roce 1746
Úmrtí 23. března
Úmrtí v roce 1812
Muži